Последний бой (; кит. 黑拳) — гонконгский фильм 2006 года про боевые искусства, поставленный Деннисом Ло, с Джеки У Цзином в главной роли. Фильм повествует о нелёгкой судьбе мастера Саншу (китайского бокса) в мире подпольных боёв без правил.

Сюжет 
Конг — мастер китайского бокса, национальный чемпион Китая, приехавший в Гонконг для выступления в традиционных китайских театральных шоу. После очередного выступления к нему подходит мистер Ма Хокёнг, местный криминальный босс, вхожий в мир подпольных боёв, и предлагает Конгу попробовать себя в кровавых боях за деньги. Сначала Конг отвергает предложение мистера Хокёнга, но затем соглашается и приходит в подпольный клуб. Первый же бой он с лёгкостью выигрывает и получает 2500 долларов, после чего соглашается вновь прийти на нелегальные бои. Конг одерживает всё новые и новые победы, и в результате им заинтересовался крупный мафиозный босс Чань Сунь. После проигрыша Хокёнгу Чань Сунь предлагает бой в формате три на три, который бойцы Хо также выигрывает; Конг одерживает победу над всеми тремя соперниками. Но он замечает, что становится куда более несдержанным и жестоким с каждым новым боем: своего очередного соперника он жестоко калечит, лишает зрения, и тот умирает. В конце концов, приходит и воздаяние: став практически непобедимым, Конг зазнался и по неосторожности сам сломал себе ногу в новом бою, потеряв возможность драться на долгое время.

В ролях 

Фильмы на кантонском языке
Фильмы о Гонконге
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы о боевых искусствах